Wilskman är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Atle Wilskman
 Ivar Wilskman
 Sven Wilskman

Efternamn